Ulvi steht für:

 Ulvi (Avinurme), Ort in Estland
 Ulvi (Rägavere), Ort in Estland
 Ulvi (Vorname), türkischer männlicher Vorname